Вејнсвил има више значења:
 Вејнсвил (Илиноис)
 Вејнсвил (Мисури)
 Вејнсвил (Охајо)
 Вејнсвил (Северна Каролина)